Bitwa pod Orszą (1508)
 Bitwa pod Orszą (1514)
 Bitwa pod Orszą (1564)
 Bitwa pod Orszą (obraz)